Prvu hrvatsku kuglačku ligu za 2002./03., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je drugi put zaredom osvojio "Kandit Premijer" iz Osijeka.

Prva liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2003/2004

Druga liga

Centar

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Jug

Sjever

Zapad

Treća liga

Zona Osijek

Zona Požega 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936. – 2006.  
 Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954. – 2004.

Četvrta liga

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2003/2004, Zagreb, 2004.
 Druga liga Istok 2002./03., rezultati i konačna ljestvica, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014. 
 Treća liga Zona Osijek 2002./03., rezultati i ljestvice, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014. 
 Treća liga Zona Požega 2002./03., rezultati i konačna ljestvica, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014. 
  

2002-03